Rouvray dérive du mot  qui, en vieux français, signifie chêne (Quercus Robur), du latin robora. Il désigne alors le territoire d'une chênaie (ou rouvraie).

Homonymes

 Georges Charles Albert Rouvray (1845-1924), général français ;

Toponymes

Lac Rouvray, un plan d'eau du versant de la rivière aux Chutes (réservoir Pipmuacan), coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Rouvray, commune française de la Côte-d'Or
 Rouvray, commune française de l'Eure
 Rouvray, commune française de l'Yonne
 Rouvray, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Rouvray-Catillon
Rouvray-Catillon, commune française de la Seine-Maritime
Rouvray-Saint-Denis, commune française d'Eure-et-Loir
Rouvray-Sainte-Croix, commune française du Loiret
Rouvray-Saint-Florentin, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle des Villages Vovéens.
Saint-Étienne-du-Rouvray,  commune française de la Seine-Maritime
Sincey-lès-Rouvray, commune française de la Côte-d'Or

Articles connexes
 Bois de Boulogne : autrefois appelé forêt du Rouvray, appellation perpétuée depuis 1994 par une voie du bois de Boulogne, le sentier du Rouvray
  et , même étymologie que Rouvray

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

Homonymie de toponyme